Charles Somerset ist der Name folgender Personen:

 Charles Somerset, 1. Earl of Worcester (eigentlich Charles Beaufort; * um 1460; † 1526), englischer Höfling und Magnat
 Charles Somerset, 4. Duke of Beaufort (1709–1756)
 Charles Henry Somerset (1767–1831), britischer Offizier und Gouverneur